Robert Allen Zimmerman – imię przy narodzeniu Boba Dylana (ur. 1941), amerykańskiego piosenkarza, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2016
 Robert C. Zimmerman (1910–1996), amerykański polityk, sekretarz stanu Wisconsin
 Robert D. Zimmerman (ur. 1952), amerykański pisarz
 Robert von Zimmermann (1824–1898), czesko-austriacki filozof
 Robert Zimmermann (1815–1864), niemiecki malarz-pejzażysta
 Robert Zimmermann (ur. 1963), niemiecki piłkarz
 Robert Zimmermann (1844–1910), niemiecki budowniczy
 Robert Zimmermann (1912–2006), szwajcarski kolarz
 Robert Zimmermann (1934–2012), szwajcarski bobsleista
 Robert Zimmermann (1881–1980), kanadyjski pływak